Georges Glineur, Belgisch politicus en Waal militant
 Henri Glineur, Belgisch politicus